Love, Hate and Then There's You è il terzo album in studio del gruppo musicale garage rock statunitense The Von Bondies, pubblicato nel 2009.

Tracce

Collegamenti esterni